Adam Koss (–1661), polski biskup
 Adam Koss (1877–1946), polski chemik